Leusen ist der Familienname folgender Personen:
 Albert van Leusen (1933–2019), niederländischer Chemiker
 Isidoor Leusen (1923–2010), belgischer Physiologe